O Estádio François Coty, também conhecido como Stade Timizzolo (em corso, Stadiu Timizzolu), é o estádio do AC Ajaccio, principal clube de Ajaccio. Sua atual capacidade é de (10.500) pessoas.

Historia 
Foi inaugurado em 1 de dezembro de 1969 com o nome de Parc Dus Sports ACA, desde é conhecido como O Timizzolu. Inicialmente tinha capacidade para 12.000 pessoas.

Galeria de imagens

Ligações externas 
  site oficial do AC Ajaccio

Francois Coty
Ajaccio